JGH est un sigle qui peut désigner :
 Jewish General Hospital (en français, Hôpital général juif), un hôpital universitaire de Montréal ;
  (1930-2009), un ingénieur du son et le fondateur du magazine Stereophile.